Мушин

 Мушин — состояние ума, в котором пребывают мастера боевых искусств во время боя.
 Мушин — город в штате Лагос в юго-западной части Нигерии.